A115 oder A 115 steht für:
 Bundesautobahn 115 in Deutschland
 Autoroute A115 in Frankreich

Abkürzung